Ženská čtyřhra Mallorca Open 2017 probíhala ve druhé polovině června 2017. Do deblové soutěže mallorského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Gabriela Dabrowská a María José Martínezová Sánchezová, jehož členky nestartovaly společně. Dabrowská se rozhodla turnaje nezúčastnit, když nastoupila do paralelně hraného birminghamského AEGON Classic. Spoluhráčkou Martínezové Sánchezové se stala Andreja Klepačová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Jankovićové se Sevastovovou.

Vítězem se stal nejvýše nasazený tchajwansko-švýcarský pár Čan Jung-žan a Martina Hingisová poté, co do finále nenastoupila srbsko-lotyšská dvojice Jelena Jankovićová a Anastasija Sevastovová, když Lotyška před duelem vyhrála soutěž dvouhry a následně odstoupila pro poranění stehna. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly čtvrtou společnou trofej. Čan vybojovala deblový dvacátý druhý titul na okruhu WTA Tour a pro Hingisovou to bylo padesáté deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (vítězky)
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (1. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mallorca Open
Tenis ve Španělsku v roce 2017
WTA Tour 2017